Czesław Mystkowski – pittore polacco
 Ignacy Mystkowski – rivoltoso polacco dell'insurrezione di gennaio
 Przemysław Mystkowski – calciatore polacco, centrocampista
 Witold Mystkowski – militare e politico polacco